

Palmarès 
 All-NBDL Second Team (2017)

Collegamenti esterni

 Scheda su uahchargers.com